Der Atem des Himmels bezeichnet:

 Der Atem des Himmels (Roman), Roman von Reinhold Bilgeri (2005)
 Der Atem des Himmels (Film), österreichischer Film von Reinhold Bilgeri (2010)